

Toponyme 
Signifiant littéralement Le Coq Rouge, probablement à l'origine l'enseigne d'une auberge ou d'un estaminet, Roodehaan est le nom de deux localités de la province néerlandaise de Groningue :
 Roodehaan, commune de Groningue
 Roodehaan, commune de Het Hogeland

Homonymie de toponyme